

Села

в Україні 
 Комарів — Вінницька область, Вінницький район
 Комарів — Волинська область, Ковельський район
 Комарів — Івано-Франківська область, Галицький район
 Комарів — Львівська область, Червоноградський район
 Комарів — Львівська область, Стрийський район
 Комарів — Чернівецька область, Дністровський район

у Польщі 
 Комарів-Осада, Ґміна Комарув-Осада, Замостський повіт, Люблінське воєводство